Жюльен Беннето (; родился 20 декабря 1981 года в Бурк-ан-Брес, Франция) — французский профессиональный теннисист и теннисный тренер, бывшая пятая ракетка мира в парном разряде. Победитель одного турнира Большого шлема в мужском парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014), победитель 12 турниров АТР в мужском парном разряде, бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, двукратный финалист Кубка Дэвиса (2010, 2014) в составе национальной сборной Франции. Как капитан женской сборной Франции — обладатель Кубка Федерации 2019 года.

Общая информация 
Жюльен — один из четырёх детей в семье Андре и Лоренс Беннето; его брата зовут Антуан, а сестёр — Доминика и Мари-Софи. В июле 2015 года у Жюльена и его подруги Карен родился сын Айртон.

Оба брата профессионально играют в теннис; Жюльен в теннисе с четырёх лет; любимые покрытия — грунт и быстрый хард.

Спортивная карьера 
Свой первый матч в профессиональном турнире Жюльен Беннето провёл в октябре 1998 года в Форбахе, Франция (турнир уровня «фьючерс»). На следующий год в паре с соотечественником Николя Маю первенствовал на юношеском Открытом чемпионате США и юношеском турнире категории А Orange Bowl. В 2000 году выиграл свой первый «челленджер» (в Контрексвилле, в паре с Маю).

Осенью 2003 года Беннето, также в паре с Маю, вышел после двух подряд побед в «челленджерах» в финал двух подряд турниров АТР-тура в Меце и Лионе; первый из них Беннето и Маю удалось выиграть, победив в финале ведущую французскую пару Льодра—Санторо, а через неделю они снова взяли верх над этой же парой в полуфинале. После этих успехов Беннето вошёл в сотню сильнейших теннисистов мира в парном разряде. В 2004 году они с Маю доходят до полуфинала Открытого чемпионата США, победив три посеянных пары, в том числе в третьем круге — одну из лучших пар планеты Боба и Майка Брайанов из США, — и в сентябре Беннето попадает в число 50 лучших теннисистов мира в парном разряде, где закрепляется после полуфинала турнира серии Мастерс в Париже. В одиночном разряде в Андрезье (Франция) он наконец выигрывает свой первый «челленджер», а также доходит до третьего круга на Открытом чемпионате Франции и четвёртого круга на турнире Мастерс в Майами, впервые войдя в число ста лучших игроков-одиночников. На следующий год лучшим достижением Беннето и Маю стал четвертьфинал Открытого чемпионата США, но за счёт побед в челленджерах Беннето остаётся на том же уровне в рейтинге парных игроков, а в одиночном разряде опять выбывает из сотни сильнейших.

В 2006 году Беннето добивается ряда успехов. Он вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде и в парах (с Маю), а в конце года выиграл турнир пар в Лионе. В одиночном разряде он одержал за сезон три победы над теннисистами из первой десятки рейтинга: Энди Роддиком, Маркосом Багдатисом и Фернандо Гонсалесом, и за сезон продвинулся со 165 до 40 места в рейтинге. В 2007 году основных успехов он добивался в парах; они включают второй в карьере выход в полуфинал Открытого чемпионата США, в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (оба — с Маю) и в финал турнира серии Мастерс в Монте-Карло (с другим французом, Ришаром Гаске). В итоге в сентябре он добрался до 22-й позиции в рейтинге игроков в парном разряде.

2008 год знаменуется для Беннето выходом в два первых финала турниров АТР в одиночном разряде, при этом на пути в финал турнира в Лионе он победил двух игроков из второй десятки рейтинга. Ранее, в Окленде (Новая Зеландия) он взял верх над пятой ракеткой мира Давидом Феррером. В парах он почти весь год проводит с Маю, но лучшего результата добивается с Льодра, с которым они выиграли турнир в Лас-Вегасе, в финале победив братьев Брайанов.

В 2009 году Беннето снова выиграл два турнира в парном разряде: вначале, с Жо-Вильфридом Тсонга, турнир Мастерс в Шанхае, где они последовательно победили четыре пары из числа участников предстоящего финального турнира АТР-тура, а затем, с Маю, второй раз в карьере турнир в Лионе. В одиночном разряде он одержал семь побед подряд по пути в финал турнира АТР в Кицбюэле (Австрия), включая три круга квалификации, а на турнире серии Мастерс в Париже взял верх во втором круге над первой ракеткой мира Роджером Федерером перед тем, как уступить другому французу, 16-й ракетке мира Гаэлю Монфису.

С начала 2010 года Беннето выступал в основном в паре с Микаэлем Льодра, с которым сначала победил в Марселе, а потом в Торонто вышел в третий в карьере финал турнира Мастерс, после чего поднялся в рейтинге до 15-го места. В одиночном разряде он вышел в финал турнира в Марселе, победив в полуфинале Тсонга, и в четвёртый круг Уимблдонского турнира, где Тсонга взял реванш за недавнее поражение. В четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса Беннето помог сборной Франции победить действующих чемпионов, испанцев, взяв верх сначала в парной игре, после которой французы повели со счётом 3:0, а затем в пятой игре матча, где его соперником был Фелисиано Лопес. В дальнейшем французы дошли до финала, но играли его без Беннето.

2011 год Беннето начал неудачно, выбыв за пределы первой сотни игроков в одиночном разряде, но к Открытому чемпионату США успешно в неё вернулся, дойдя до финала в Уинстон-Сейлеме после выхода из квалификационного отбора. Он стал первым в сезоне теннисистом, которому удалось это сделать. На самом Открытом чемпионате США он в первом же круге обыграл десятую ракетку мира Николаса Альмагро и дошёл до третьего круга. В парном разряде он за год дважды доходил до финалов, в том числе в ноябре с Николя Маю — на турнире Мастерс в Париже, где они во втором круге победили Боба и Майка Брайанов, занимавших в парном рейтинге первую строчку.

За 2012 год Беннето нанёс поражения одному сопернику из первой десятки рейтинга (пятой ракетке мира Давиду Ферреру) и двоим из второй, дважды выходил в финалы турниров АТР, дошёл в рейтинге до 26-й позиции и окончил год на 35-м месте. В парном разряде он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне; в паре с Ришаром Гаске они обыграли сильные пары из Индии и Сербии прежде, чем проиграть будущим чемпионам — братьям Брайанам — и победить в матче за третье место соперников из Испании. После этого с Николя Маю он дошёл до четвертьфинала на Открытом чемпионате США, но в финалы в этом сезоне не пробивался.

До очередного финала турнира АТР в одиночном разряде Беннето добрался в феврале 2013 года в Роттердаме после второй за карьеру победы над Федерером — на тот момент второй ракеткой мира, но в восьмой раз подряд не сумел завоевать титул, проиграв Хуану Мартину дель Потро. На Monte Carlo Masters Беннето в паре с Зимоничем отыграл в финальном матче семь матч-болов у братьев Брайанов, завоевав седьмой за карьеру тирул АТР (и второй на уровне АТР Мастерс). В третьем круге Открытого чемпионата Франции он дал Федереру взять реванш за роттердамское фиаско, а на Уимблдоне добрался с Зимоничем до четвертьфинала в парном разряде, после чего выиграл с ним в Вашингтоне второй за сезон и восьмой за карьеру турнир АТР. Ближе к концу сезона, победив в полуфинале в Куала-Лумпуре десятую ракетку мира Станисласа Вавринку и играя в финале против намного менее именитого Жуана Соузы, Беннето не реализовал матч-бол на чужой подаче и потерпел уже девятое поражение в одиночных финалах турниров АТР. Тем не менее этот год он закончил на рекордно высоких позициях как в парном, так и в одиночном разряде, заработав за сезон больше миллиона долларов.

Новые личные рекорды в области положения в рейтинге Беннето установил в 2014 году. За этот год он выиграл два парных турнира с Эдуаром Роже-Вассленом, в том числе Открытый чемпионат Франции. В Париже Роже-Васслену и Беннето, посеянным одиннадцатыми понадобилось для общей победы обыграть только одну пару выше себя в посеве — прежних партнёров Жюльена, Микаэля Льодра и Николя Маю, которые уже в первом сете сдали матч из-за травмы. В конце года Беннето и Роже-Васслен также сыграли в финале турнира Мастерс в Шанхае, а в финальном турнире АТР-тура дошли до полуфинала, где проиграли сильнейшей паре мира — братьям Брайанам. В итоге Беннето в начале ноября поднялся в парном рейтинге АТР до пятого места, существенно улучшив свой прошлогодний рекорд. В одиночном разряде его успехи были скромней — один выигранный «челленджер» в Бордо и несколько хороших рядовых результатов в турнирах АТР Мастерс — полуфинал в Цинциннати и четвертьфиналы в Индиан-Уэллс и Шанхае, но в каждом из этих трёх турниров Беннето обыгрывал соперника из первой десятки рейтинга — десятых ракеток мира Тсонга (в Индиан-Уэллс) и Димитрова и четвёртую ракетку мира, победителя Открытого чемпионата Австралии Вавринку в Цинциннати. В итоге он и сам поднялся в ноябре до 25-го места в одиночном рейтинге. К числу успехов Беннето относится также участие в выходе сборной Франции в финал Кубка Дэвиса: он принёс французской команде одно очко в парной встрече матча со сборной Германии, закончившегося с минимальным перевесом французов. Проиграв в третий день полуфинала против чехов ничего не решавшую одиночную встречу, в финальном матче Беннето играл в паре с Гаске; французы уступили Федереру и Вавринке, швейцарская сборная вышла вперёд в матче и на следующий день довела дело до победы.

Сезон 2015 года Беннето начал с выхода в полуфинал в Сиднее. Но уже в феврале в Роттердаме последовала травма, заставившая француза прервать участие в очередном турнире. С марта до конца года Беннето не выступал, 9 июня перенеся операцию на отводящих мышцах. Начав 2016 год в шестой сотне рейтинга, он на протяжении сезона делил своё время между «челленджерами» и турнирами основного тура АТР, где дважды добрался до четвертьфинала. Основного успеха этого года Беннетто достиг в паре с Роже-Вассленом, впервые за карьеру пробившись в финал Уимблдонского турнира; в этот момент он занимал в парном рейтинге АТР только 75-е место. Несеяные Беннето и Роже-Васслен обыграли на пути к финалу девятую, восьмую, третью и одиннадцатую пару турнира, уступив в итоге лидерам мирового рейтинга Николя Маю и Пьеру-Югу Эрберу. В паре с Роже-Вассленом Беннето дошёл также до полуфинала Открытого чемпионата Италии и четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, завершив сезон на 35-м месте в рейтинге среди парных игроков.

Хотя в 2017 году Беннето не повторил своего успеха в турнирах Большого шлема, на его счету были две победы в парном разряде в турнирах АТР — в начале года в Марселе (с Николя Маю) и осенью в Меце (с Роже-Вассленом). С Роже-Вассленом они также дошли до финала турнира AEGON Championships накануне Уимблдона и до четвертьфинала Открытого чемпионата США, а в паре с Маю обеспечили французской команде досрочную победу над британцами в четвертьфинальном матче Кубке Дэвиса. В одиночном разряде Беннето тоже наиболее успешно сыграл во Франции, побывав в полуфинале парижского турнира Мастерс после победы над двумя игроками первой десятки рейтинга — Давидом Гоффеном и Марином Чиличем. В октябре 2017 года он объявил о планах завершить игровую карьеру в следующем году.

На Открытом чемпионате Австралии 2018 года Беннето во втором круге снова обыграл посеянного седьмым Гоффена, но уже на следующем этапе уступил ещё одному сеяному сопернику — Фабио Фоньини — и покинул турнир. В продолжении сезона он дважды доходил до полуфинала в парных турнирах ATP, где его партнёрами были Николя Маю и Люка Пуй. В ходе Открытого чемпионата США 2018 года Беннето объявил о завершении индивидуальной игровой карьеры, но был также включён в состав сборной Франции на полуфинальный матч Кубка Дэвиса с испанцами; планировалось, что в 2019 году он сменит Янника Ноа на посту капитана сборной, однако эту должность он так и не занял. Вместо этого Беннето возглавил женскую сборную Франции, выступающую в Кубке Федерации, и привёл её к первому за 16 лет титулу в этом турнире.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (10)

Поражения (10) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (14)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражение (9)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (21)

Победы (12)

Поражения (9)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (18)

Победы (13)

Поражения (5)

Финалы командных турниров (2)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии:Булонь-Бийанкур
Теннисисты Франции
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди юношей
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисные тренеры Франции